Pahalampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pahalampi (sjö i Kajanaland), 
 Pahalampi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar